Le Pérenno est un lieu-dit de la commune de Theix-Noyalo, à la limite entre Theix et Vannes. 

À cet endroit se trouve le centre d’entraînement du Vannes Olympique Club. Le site contient le siège du club, une salle de musculation et de massage, plusieurs terrains d'entraînement et des vestiaires.

Au Pérenno se trouve également un site de production maraîchère bio, créé par la ville de Vannes.

Liens externes 
 Centre sportif du Perenno sur le site officiel
 La ville de Vannes lance sa régie de maraîchage bio

Stade de football en Bretagne
Stade portant le nom d'une ville
Centre d'entraînement de football en France
Équipement sportif dans le Morbihan
Vannes Olympique Club
Theix